Китайгородська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Китайгородська волость — Липовецького повіту Київської губернії;
 Китайгородська волость — Кобеляцького повіту Полтавської губернії;
 Китайгородська волость — Ушицького повіту Подільської губернії.